Häntäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häntäsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Häntäsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Häntäsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Häntäsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar